Mönchsberg ist ein geographischer Name und Namensbestandteil

von Bergen:
 Mönchsberg, 508 m, Stadtberg in Salzburg, Bundesland Salzburg

 Mönchsberg (Judenbach, Berg), 608 m, Berg über Mönchsberg, Gemeinde Judenbach, Landkreis Sonneberg, Thüringen
 Mönchsberg (Leutenberg), 573 m, bei Herschdorf, Stadt Leutenberg, Landkreis Saalfeld-Rudolstadt, Thüringen
 Mönchsberg (Haundorfer Wald), 528,7 m, im Haundorfer Wald bei Haundorf, Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen, Bayern
 Hinterer Mönchsberg (Haundorfer Wald), 500 m, im Haundorfer Wald bei Haundorf, Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen, Bayern
 Mönchsberg (Jena), 399 m, über Göschwitz, kreisfreie Stadt Jena, Thüringen
 Mönchsberg (Ummerstadt), 323 m, bei Ummerstadt, Landkreis Hildburghausen, Thüringen
 Mönchsberg (Weitramdorf), 387 m, im Callenberger Forst-Ost bei Weidach, Gemeinde Weitramdorf, Landkreis Coburg, Bayern
 Mönchsberg (Petersaurach), 442 m, bei Petersaurach, Landkreis Ansbach, Bayern
 Mönchsberg (Markelsheim), bis 365 m, Weinberghang des Tauberbergs (406,5 m) bei Markelsheim, Stadt Bad Mergentheim, Main-Tauber-Kreis, Baden-Württemberg
 Mönchsberg (Lichtenfels), 330 m, bei Hammer, Stadt Lichtenfels, Landkreis Lichtenfels, Bayern
 Mönchsberg (Brackenheim), bis 320 m, Weinberghang des Hörnles (329,5 m) bei Dürrenzimmern, Stadt Brackenheim, Landkreis Heilbronn, Baden-Württemberg 
 Mönchsberg (Breiter Berg), 318,7 m, Nebenkuppe des Breiten Bergs bei Frankenroda, Wartburgkreis, Thüringen
 Mönchsberg (Volkach), 258 m, Bergsporn über Fahr, Stadt Volkach, Landkreis Kitzingen, Bayern

ohne Höhenangabe:
 Mönchsberg (Hadamar), ??? m, in Hadamar, Landkreis Limburg-Weilburg, Hessen
 Mönchsberg (Landkreis Barnim), ??? m, Berg an der unteren Ragöse, Landkreis Barnim, Brandenburg
 Mönchsberg (Neustettin), ??? m, bei Marienthron, Stadt Neustettin (polnisch Szczecinek), Powiat Szczecinek Woiwodschaft Westpommern, Polen, ehemals Standort des Klosters Marienthron 
 Mönchsberg (Sandkopf), ??? m, mittlerer Hang unter dem SandKopf (3090 m), Tauern
 Mönchsberg (Stuttgart), ??? m, im Stadtteil Zuffenhausen, kreisfreie Stadt Stuttgart, Baden-Württemberg

von Orten:
 Mönchsberg (Baudenbach), Dorf von Markt Baudenbach, Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim, Bayern
 Mönchsberg (Föritztal), Ortsteil der Gemeinde Föritztal, Landkreis Sonneberg, Thüringen
 Mönchsberg (Mainhardt), Weiler im Ortsteil Mainhardt der Gemeinde Mainhardt, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Mönchsberg (Mauern), Einöde der Gemeinde Mauern, Landkreis Freising, Bayern
 Mönchsberg (Weißenohe), auch Fuchsberg, Einöde der Gemeinde Weißenohe, Landkreis Forchheim, Bayern
 Zuffenhausen-Mönchberg, Stadtteil im Stadtbezirk Zuffenhausen von Stuttgart, Baden-Württemberg

von Schutzgebieten:
 Mönchsberg, Hörnle und Wolf, Landschaftsschutzgebiet bei Dürrenzimmern, Stadt Brackenheim, Landkreis Heilbronn, Baden-Württemberg  
 Mönchsberg-Rainberg, Landschaftsschutzgebiet bei Salzburg, Bundesland Salzburg

von anderem:
 Mönchsberg, Weinberglage am Mönchsberg (Markelsheim)
 Forstamt Mönchsberg, Forstamt mit Bezirk im Mainhardter Walds bei Mainhardt, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg 
 Mönchsbergstaffel, Fußgängertreppe im Stadtbezirk Zuffenhausen von Stuttgart, Baden-Württemberg

Mönchberg ist außerdem Namensbestandteil von:
 Mönchsberg-Subformation, Subformation in Norddeutschland der Grabfeld-Formation, Mittelkeuper

Siehe auch:
 Mönchberg
 Münchberg